Le championnat du monde de snooker 2004 a lieu du 17 avril au  au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre.

Prix 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 
Demi-finalistes :  £ 
Quarts de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 
Quatrième tour de qualification :  £ 
Troisième tour de qualification :  £ 

Meilleur break télévisé :  £ 

Maximum break en qualifications :  £
Maximum break télévisé :  £

Tableau final

Centuries du tournoi final (55) 

 145, 100 Joe Perry
 132, 125, 102 Paul Hunter
 131, 130 John Higgins
 131, 127, 127, 125, 123, 121, 117, 109, 109, 106, 106, 101, 100 Ronnie O'Sullivan
 128, 125, 122, 115, 113, 111, 109, 104 Matthew Stevens
 128, 112, 111 Ryan Day
 127, 119 Steve Davis
 127, 110 Joe Swail
 121, 112 Stephen Maguire
 120 Jimmy White
 117, 113, 108, 106 Ian McCulloch
 117, 110, 103 Stephen Hendry
 117, 106 Graeme Dott
 116 Andy Hicks
 115, 111 Barry Pinches
 109 James Wattana
 108, 105 Mark Williams
 103 Alan McManus
 100 David Gray

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

2004
Snooker
Snooker 2004
Sport en Angleterre en 2004
Snooker en 2004
Sport en avril 2004
Sport en mai 2004